Ким Мунсу  (, общепринятая латинская транскрипция — Kim Moon-soo; , Йончхон) — корейский деятель рабочего движения, политик, 32-й и 33-й губернатор провинции Кёнгидо.

Ранние годы 
Ким Мунсу родился в 1951 году третьим сыном в семье, и есть три брата и три сестры. После окончания начальной школе Йончхон в Кенсан-Пукто, он переехал в Тэгу без семьи, где он присутствовал Кёнбукской средней школы и Кёнбукской высшей школы.

В 1970 году Ким Мунсу поступил в Сеульский национальный университет, но был исключен в 1971 году якобы за участие в 15 октября по всей стране студенческих протестов. В 1974 году он был исключен из университета снова из-за его причастности к Национально-демократической молодежи и случае союза студентов.

Он вернулся в отделение делового администрирования Сеульского национального университета в 1994 году, а два года спустя окончил университет, после 25 лет его первоначального принятия в 1970 году.

Дней рабочего движения 
В 1974 году он служил в качестве помощника резак ткани на заводе ткани на берегу речки Чхонгечхон, приобретение лицензий национальной Сервисные параметры для управления охраной окружающей среды и безопасности на 1977 год. Он был избран Dorco профсоюза Лидер Федерации корейской Металл Работники профсоюзов в 1978 году . Он был арестован и подвергнут пыткам диктаторского правительства в 1980 году, но его обвинительное заключение было приостановлено, чтобы он мог работать в компании «Dorco».

Ким служил секретарем июня Мемориала Чон Тхэиля в 1985 году, и был снова арестован за участие в Инчхоне 3 мая протеста принятия поправок к конституции прямые выборы системе в 1986 году, когда он служил в качестве члена направлении комитета Сеуле Конфедерация рабочего движения. Он был подвергнут пыткам и был заключен в тюрьму в течение двух с половиной лет.

Политическая карьера 
В 1990 году Ким Мунсу участвовал в создании Народной партии, и работал в качестве председателя Комитета по трудовым отношениям. В том же году он бежал в 14 всеобщих выборов в Корее как кандидат от Народной партии, но потерпел поражение. После вступления в Демократическую либеральную партию в 1994 году, он бежал в 15-й всеобщих выборах в качестве кандидата от партии «Новая Корея» в 1996 году, и был избран в районе Соса-гу города Пучхон.

После своего избрания Ким Мунсу работал в качестве члена законодательного органа, уделяя особое внимание вопросам труда и окружающей среды, а также по транспортировке в столичном районе Сеула и уход за детьми. Вновь избран на 16-е и 17-е Национальное собрание, Ким служил в течение трех сроков подряд в качестве члена Национального собрания. Он служил в качестве заместителя руководителя пола для Партии великой страны.

После ухода из Национального собрания в 2006 году баллотироваться на местных органов власти, Ким был избран губернатором провинции Кенгидо, вступления в должность 4-го губернатора избран общественным голосованием в июле 2006 года.

В апреле 2012 года Ким Мунсу заявил свою президентскую кандидатуру на первичном избрания партии «Сэнури». Объявляя его кандидатуру, Ким заявил, что выдвижение Пак Кынхе не следует рассматривать как аксиома, несмотря на десятилетие подготовка к кампании с её стороны.

Выпускники Сеульского университета